Novaki je lahko:
 Novaki Bistranski (Hrvaška)
 Novaki Bizovački (Hrvaška)
 Novaki Lipnički (Hrvaška)
 Novaki Motovunski (Hrvaška)
 Novaki Nartski (Hrvaška)
 Novaki Oborovski (Hrvaška)
 Novaki Ozaljski (Hrvaška)
 Novaki Pazinski (Hrvaška)
 Novaki Petrovinski (Hrvaška)
 Novaki Ravenski (Hrvaška)
 Novaki Šćitarjevski (Hrvaška)
 Novaki, Dubrava (Hrvaška)
 Novaki, Maruševec (Hrvaška)
 Novaki, Sopje (Hrvaška)
 Novaki, Sveta Nedjelja (Hrvaška)